De naam Claisen komt veelvuldig voor in de chemie en is afkomstig van de Duitse chemicus Rainer Ludwig Claisen. Claisens naam is gekoppeld aan veel van de door hem gedane ontdekkingen en ontwikkelingen:
 Claisen-omlegging
 Lijst van Claisen-omleggingen
 Claisen-condensatie
 Claisen-Schmidt-condensatie
 Claisen isatine synthese

Ontwikkeld laboratoriumglaswerk:
 Claisen-kolf
 Claisen-opzet